Loewia može označavati:
 Loewia (biljka), biljni rod
 Loewia (Animalia),rod u razredu kukaca